

Келпіно — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Келпіно — село в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Келпіно — село в гміні Бройце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Келпіно — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства